Austrotindaria är ett släkte av musslor. Austrotindaria ingår i familjen Neilonellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Austrotindaria